Кулініченко Віктор Миколайович — директор Кагарлицької центральної районної лікарні, заслужений лікар України.
 Кулініченко Ніна Петрівна (1948—2013) — українська поетка; авторка дитячих і ліричних віршів.

Примітки